Böhme steht für:
 Böhmen (Bevölkerung), die Bewohner des tschechischen Landesteils und ehemaligen Königreichs Böhmen
 Böhme (Familienname), ein Familienname – dort auch zu Namensträgern

Böhme heißen:
 Böhme (Fluss), Fluss in Niedersachsen
 Böhme (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen
 Böhme Chemie, Chemiefabrik im bayerischen Geretsried
 Böhme-Zeitung, Regionalzeitung für Soltau und Umgebung
 Böhmewerft, eine 1938–1979 bestehende Werft in Cuxhaven
 Böhme Fruchtkaramellen, eine Marke für Fruchtkaramellen der Delitzscher Schokoladenfabrik

der Böhme ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Heinrich der Böhme († 1302), Vogt von Plauen, siehe Heinrich II. (Plauen)

Siehe auch:
 Böhm,
 Boehme
 Böhmer